Hugo Nys e Tim Pütz erano i detentori del torneo, ma solamente Nys ha scelto di difendere il titolo, in coppia con Jan Zieliński, venendo però eliminati al primo turno da Raven Klaasen e Ben McLachlan.

Nuno Borges e Francisco Cabral hanno sconfitto in finale Máximo González e André Göransson con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Michael Venus (semifinale)
  Matthew Ebden /  Max Purcell (primo turno)

  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (primo turno) 
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (semifinale)

Wildcard 

  Nuno Borges /  Francisco Cabral (campioni)

  Pablo Cuevas /  João Sousa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2022